Émile Amann – storico delle religioni francese
 Joaquín Almunia Amann – politico spagnolo
 Josef Albert Amann – ginecologo tedesco
 Max Amann – pallanuotista tedesco
 Max Amann – editore, politico e militare tedesco